Yingjiang bezeichnet:

 den Stadtbezirk Yingjiang (迎江区) der bezirksfreien Stadt Anqing in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Yingjiang (Anqing)
 den Kreis Yingjiang (盈江县) im Autonomen Bezirk Dehong der Dai und Jingpo in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yingjiang (Dehong)
 die Gemeinde Yingjiang (迎江乡) im Kreis Jiajiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yingjiang (Jiajiang)